Urucum - fruto do urucuzeiro
 Urucum (álbum) - de Karol Conká
 Maciço do Urucum - no estado do Mato Grosso
 Urucum Mineração - empresa brasileira

Veja também 
 Colorau

Desambiguação